Der Begriff Zusatzstoff bezeichnet

 im juristischen Sinn Lebensmittelzusatzstoffe 
 im technischen Sinn Additive in verschiedenen Bereichen
 Betonzusatzstoffe, deren Volumenanteil im Gegensatz zu Betonzusatzmitteln bei der Rezeptur nicht zu vernachlässigen ist

Siehe auch:
 Hilfsstoff (Begriffsklärungsseite)
 Zusatzmittel (Begriffsklärungsseite)